Krabbé ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Martin Krabbé (Hendrik Maarten Krabbé; 1868–1931), niederländischer Maler und Kunstpädagoge
 Jasper Krabbé (* 1970), niederländischer Künstler
 Jeroen Krabbé (* 1944), niederländischer Schauspieler und Filmregisseur
 Martijn Krabbé (* 1968), niederländischer Rundfunk- und Fernsehmoderator
 Tim Krabbé (* 1943), niederländischer Schriftsteller und Schachmeister

Siehe auch:
 Krabbe (Begriffsklärung)

Familienname